Громека — русский дворянский род. Родоначальник их, войсковой товарищ Василий Громека по универсалу Мазепы 1704 г. пожалован поместьями. Потомство его внесено во II часть родословной книги Полтавской и С.-Петербургской губернии.

 Громека, Ипполит Степанович (1851—1889) — русский математик, профессор Казанского университета; сын С. С. Громеки
 Громека, Михаил Степанович (1852—1884) — русский литературный критик; сын С. С. Громеки
 Громека, Степан Степанович (1823—1877) — русский полицейский чиновник и публицист; отец И. С. Громеки и М. С. Громеки.

Примечания 

Статьи о дворянских родах без изображения герба